Кокташ

 Кокташ — название села Синекаменка в Крыму до 1948 года
 Кокташ — название пгт Сомониён в Таджикистане до 1956 года